Владимир Шелестов:
 Шелестов, Владимир Иванович (1948—2017) — советский и белорусский актёр, заслуженный артист Белорусской ССР (1988).
 Шелестов, Владимир Степанович (1924—1994) — советский и украинский правовед, профессор Харьковского юридического института.